Kaji ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Kaji (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Haruka Kaji (* 1994), japanische Tennisspielerin
 Mayumi Kaji (* 1964), japanische Fußballspielerin
 Meiko Kaji (* 1947), japanische Schauspielerin und Enka-Sängerin
 Yūki Kaji (* 1985), japanischer Synchronsprecher

Kaji bezeichnet ferner:
 Kaji (Titel), einen Titel adeliger Beamten im historischen Königreich Nepal